Даниэле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Даниэле, Пино (1955—2015) — итальянский автор-исполнитель и гитарист.
 Даниэле, Франческо (1740—1812) — итальянский историк и антиквар.
 Ганзер, Даниэле (1974—) — швейцарский историк и публицист
 См. также